Donja Bela Reka (Bor), een plaats in de Servische gemeente Bor
 Donja Bela Reka (Nova Varoš), een plaats in de Servische gemeente Nova Varoš